Океан
 Океан (міфологія)
 Океан — українське суднобудівне підприємство в Миколаєві.
 Океан Ельзи
 Океани (фільм)
 Океан-О
 Океан (Керч) — колишній футбольний клуб з Керчі.
 Океан (Находка) — футбольний клуб з Находки.

Див. також 
 Оушен